Brunowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Dieter Brunowsky (1923–2012), deutscher Marineoffizier, Volkswirt und Schriftsteller
 Ralf-Dieter Brunowsky (* 1949), deutscher Publizist und Medienunternehmer